Acropogon är ett släkte av malvaväxter. Acropogon ingår i familjen malvaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malvaväxter
Acropogon